John Isner e Jack Sock erano i detentori del titolo ma Sock si è ritirato per infortunio prima dell'inizio del torneo. Isner ha fatto coppia con Sam Querrey, perdendo al primo turno da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.

In finale Nikola Mektić e Horacio Zeballos hanno sconfitto Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-3].

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale) 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale) 
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale) 
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)

Riserve 

  Gaël Monfils /  Adrian Mannarino (primo turno)

Wildcard 

  Taylor Fritz /  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Mackenzie McDonald /  Reilly Opelka (secondo turno)

  Lucas Pouille /  Stan Wawrinka (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2019